Der Grand Prix of Monterey 2022 auf dem Kurs Laguna Seca Raceway fand am 11. September 2022 statt und ging über eine Distanz von 95 Runden à 3,602 km. Es war der 17. und letzte Lauf zur IndyCar Series 2022.

Bericht 
Will Power (Team Penske) ging als Meisterschaftsführender vor seinem Teamkollegen Josef Newgarden und Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) mit 20 Punkten Vorsprung ins letzte Rennwochenende der IndyCar-Series 2022. Dahinter konnten sich auch Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing / -39) und Scott McLaughlin (Team Penske / -41) noch Hoffnungen machen auf dien Titel. Im Qualifying fuhr Power Bestzeit und ließ sich einen weiteren Meisterschaftspunkt gutschreiben. Mit seiner 68. Pole Position hatte der 41-jährige Australier Mario Andretti in der Historienliste überholt und steht nun auf dem ersten Rang. Wegen eines Drehers von Newgarden im Qualifying musste die Session unterbrochen werden mit der roten Flagge, daraufhin wurden Newgarden alle Zeiten gestrichen und er musste von Position 25 ins Rennen starten. Die anderen Titelaspiranten standen auf den Plätzen sieben (McLaughlin), neun (Ericsson) und Dixon auf Position 13. Beim Start setzte sich Power gegen Alexander Rossi (Andretti Autosport) durch. Nach den ersten Boxenstopps führte Power weiterhin das Rennen an vor Alex Palou (Chip Ganassi Racing) und Pato O’Ward (Arrow McLaren SP), in der 27. Runde übernahm Palou die Führung. Wegen den unterschiedlichen Boxenstoppstrategien war Newgarden bereits in den besten zehn Plätzen unterwegs. Einige Konkurrenten überholte er und nach dem dritten Stopp gewann er weitere Plätze, nun lag er auf dem dritten Rang hinter Power. Dieser ließ sich nicht auf einen Zweikampf ein, da ihm ein dritter Rang zum Titelgewinn reichte. So gewann Power seine zweite IndyCar-Meisterschaft nach 2014 und der abtretende Meister Palou sein erstes und einzige Rennen 2022. Die Rookie-Wertung sicherte sich Christian Lundgaard (Rahal Letterman Lanigan Racing) vor David Malukas (Dale Coyne Racing) mit 18 Punkten Vorsprung.

Klassifikationen

Qualifying / Start 

*Alex Palou erhielt wegen eines nicht genehmigten Motorwechsels eine Startplatzstrafe von sechs Plätzen.

Endergebnis 

(R)=Rookie / 1 Gelbphase für insgesamt 3 Rd.

Weblinks 
 Offizielle Website der IndyCar Series
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Rennen der IndyCar Series 2022
Motorsportwettbewerb in den Vereinigten Staaten
Sportveranstaltung in Kalifornien
Monterey County